Jurchen (volk), een volk uit de geschiedenis van China
 Jurchen (taal), de taal die zij spraken
 Jurchen-dynastie, de Chinese Jin-dynastie van 1115 tot 1234